Геннадій (Зервос) (1937—2020) — єпископ Константинопольської православної церкви, митрополит Італійський (з 1996).
 Іоанніс Зервос (1875—1943) — новогрецький поет, прозаїк, драматург, перекладач.
 Крістіан Зервос (1889—1970) — франко-грецький художній критик, історик мистецтва, видавець.
 Панайотіс Зервос (1878—1952) — грецький математик, філософ і видавець.

грецькі прізвища